Havok може означати:

 Havok — фізичний рушій, розроблений ірландською компанією Havok.
  Havok — приватна компанія, що займається розробкою однойменного фізичного рушія «Havok».
 Havok Vision Engine — ігровий рушій, підпрограмне (middleware) забезпечення, розроблене компанією Trinigy.